NPU может означать:

Наука и техника 
 Математический сопроцессор () — сопроцессор для расширения функциональности центрального процессора и обеспечивающий его операциями с плавающей запятой.
 Нейронный процессор () — микропроцессор используемый для ускорения искусственных нейронных сетей, машинного зрения и других алгоритмов машинного обучения.
 Сетевой процессор () — программируемый микропроцессор, архитектура которого оптимизирована для использования в сетевых устройствах.

Организации 
 Северо-западный политехнический университет () — университет в городе Сиань (Китай).